Колинас дел Рио има више значења:

 Колинас дел Рио (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Колинас дел Рио (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику